Игорь Сергеевич Емелеев (, Ярославль, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, крайний правый нападающий.

Биография 
Родился 7 марта 1981 года в Ярославле Воспитанник хоккейной школы местного «Торпедо»..

Начал играть в Высшей лиге в 1999 году за московский ЦСКА (1999—2002). В элитной лиге Чемпионата России (с 2008 года — в чемпионате КХЛ) играл за ЦСКА (2000—2005), петербургский СКА (2005—2007, 2008), магнитогорский «Металлург» (2007—2008), московское «Динамо» (2008, 2008—2009), нижнекамский «Нефтехимик» (2009—2010). С сезона 2010/11 играл в ханты-мансийской «Югре».

В 2006 году выступал за сборную России на чемпионате мира в Риге.

В 2009 перенёс операцию на сердце.

Достижения 
 Лучший ассистент финального турнира Высшей Лиги сезона 2001/2002.
 Победитель Евротура 2005/06.
 Третий призёр Евротура 2004 г.
 Участник чемпионата мира 2006 г.
 Победитель турнира "Кубок «РОСНО» 2005 г.
 Победитель Шведских хоккейных Игр 2006 г.

Статистика выступлений

Статистика выступлений за сборную России

Примечания

Ссылки 
 Профил на официальном сайте ХК «Югра»

Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты России
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Автомобилист»